, la capitale du canton El Guarco au Costa Rica.
El Tejar (Guatemala), une ville du Guatemala du département de Chimaltenango. 
El Tejar (Panama), un corregimiento de la province de Chiriqui au Panama